Ленинаба́дский район — название административных образований в среднеазиатских республиках СССР.

 Ленинабадский район — район Каракалпакской АССР в составе Узбекской ССР (1970—1990-е), переименованный в Канлыкульский район.
 Ленинабадский район — район Ленинабадской области в составе Таджикской ССР.